Příjmení Corso nosí více osobností:

 Daniel Corso (* 1978), kanadský hokejista
 Gregory Corso (1930–2001), americký básník
 Mario Corso (1941–2020), italský fotbalista a fotbalový trenér
 Niccolò Corso (1446–ca 1512), italský renesanční malíř
 Philip J. Corso (1915–1998), americký voják, důstojník

fiktivní postava
 Jace Corso, postava kanadského sci-fi seriálu Dark Matter

Externí odkazy